Arter ist
 der Name einer Insel im Vansee in der Osttürkei, siehe Arter (auch: Kuş Adası, türkisch: „Vogelinsel“) 

Arter ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Abegg-Arter (1836–1912), Schweizer Rohseidenhändler und Bankier
 Harry Arter (* 1989), irischer Fußballspieler
 Matthias Arter (* 1964), Schweizer Oboist, Komponist, Dozent, Interpretationsforscher und seit 2007 Präsident des Schweizerischen Tonkünstlervereins
 Paul Julius Arter (1797–1839), Schweizer Zeichner und Radierer